Бенвенути — фамилия.

Известные носители:

 Бенвенути, Джакомо (1885—1943) — итальянский музыковед и композитор.
 Бенвенути, Джованни Антонио (1765—1838) — итальянский кардинал, доктор обоих прав.
 Бенвенути, Лео (1923—2000) — итальянский сценарист.
 Бенвенути, Нино (настоящее имя Джованни Бенвенути; род. 1938) — бывший итальянский спортсмен, боксёр в полусреднем и среднем весе, Олимпийский чемпион игр 1960 года в Риме.
 Бенвенути, Пьетро (1769—1844) — живописец.

Примечания